Соревнования в плавании на 400 метров комплексным плаванием (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2011 года проводились в бассейне Шанхайского спортивного центра «Восток» в Шанхае, 31 июля 2011 года.

Отборочные заплывы начались в 9:00 по местному времени (UTC+8). Финал проводился в тот же день в 18:09.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Финал

Примечания

Ссылка 
 Результаты 

400 м, комплексное плавание, мужчины